Call steht für:

 Call (Band), deutsch-österreichische Band
 Call (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Call (Tennis), eine Option für die Spieler in einem Tennis-Match
 Call Aircraft Company, ein US-amerikanischer Hersteller von Landwirtschaftsflugzeugen
 Call Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Call-Option, ein Börsenbegriff
 das jüdische Viertel in Katalonien, siehe Judería
 das Mitbieten auf einen gegnerischen Einsatz beim Poker-Spiel, siehe Setzverhalten
 eine Anweisung in einem Computerprogramm, durch die eine Unterroutine aufgerufen wird, siehe Unterprogramm
 Originaltitel des südkoreanischen Films The Call (2020)

Personen:

 Brandon Call (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Daniel Call (* 1967), deutscher Schriftsteller und Regisseur
 David Call (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Dieter Call (* 1961), deutscher bildender Künstler und Musiker
 Guido von Call (1849–1927), eigentlich Guido Freiherr von Call zu Rosenburg und Kulmbach, österreichischer Diplomat und Politiker
 Homer D. Call (1843–1929), US-amerikanischer Politiker
 Horst Call (* 1968), deutscher Jurist
 Jacob Call († 1826), US-amerikanischer Politiker
 Leonhard von Call (1767–1815), österreichischer Komponist
 R. D. Call (1950–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Ramón Malla Call (1922–2014), emeritierter Bischof von Lleida (Lérida)
 Richard Keith Call (1792–1862), US-amerikanischer Politiker
 Sara Call (* 1977), schwedische Fußballspielerin
 Wilkinson Call (1834–1910), US-amerikanischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:

 Call-Bartlett House, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 85001024
 Call-Booth House, in Robles, Kalifornien, ID-Nr. 88002031
 Call House, in Marquette, Michigan, ID-Nr. 72000641
 Call Street Historic District, in Starke, Florida, ID-Nr. 85003329

CALL  steht als Abkürzung für:

 Computer-Assisted Language Learning, englisch für „computergestütztes Sprachlernen“

Siehe auch:
 Cal
 Kall (Begriffsklärung)
 McCall
 The Call

Abkürzung